Маријета има више значења:
 Маријета
 Маријета (округ Адер, Оклахома)
 Маријета (Џорџија)
 Маријета (Тексас)
 Маријета (Илиноис)
 Маријета (Минесота)
 Маријета (Мисисипи)
 Маријета (Пенсилванија)
 Маријета (Северна Каролина)